Emiliano Tellechea (Montevideo, Uruguay, 5 de julio de 1987) es un futbolista uruguayo que juega de mediocampista en Argentino de Monte Maíz del Torneo Federal A.

Estadísticas 
 Actualizado el 29 de enero de 2018.

Referencias 

Nacidos en Montevideo
Futbolistas de Uruguay
Futbolistas del Montevideo Wanderers Fútbol Club
Futbolistas del Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Futbolistas del Club Olimpo
Futbolistas del Club Deportivo Argentino (Monte Maíz)